Könitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Könitzer (1818–1885), deutscher Maler
 Gerhard Könitzer (1917–1999), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Karl Könitzer (1854–1915), Schweizer Architekt und Politiker
 Willi Fr. Könitzer (1905–1947), deutscher Journalist und Schriftsteller

 C. Koenitzer war ein Verlag in Frankfurt am Main um 1890
 Ernst Friedrich Könitzer (1812–1860), deutscher Unternehmer, Gründer der Textilfabrik Orleansfabrik E. F. Könitzer

Siehe auch:
 Könitz (Begriffsklärung)